Рейнър може да се отнася за:

 Луис Рейнър (1910 – 2014) – германско-британска актриса
 Джим Рейнър – персонаж от компютърната игра StarCraft
 Рейнър – долинен ледник в Източна Антарктида, Земя Ендърби

Вижте също 
 Рейниър